Pieve di San Vito in Versuris – Pieve ad Asciano
 Pieve dei Santi Vito e Modesto a Corsignano – Pieve a Corsignano